Diego González (ur. 1986) – chilijski piłkarz
 Diego González (ur. 1988) – argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Diego González (ur. 1995) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy